Галлоне () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Галлоне, Кармине (1885—1973) — итальянский кинорежиссёр.
 Галлоне, Соава (1880—1957) — итальянская актриса и сценарист.